Schemm ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schemm (1891–1935), Gauleiter der NSDAP
 Hans Schemm (Politiker, 1910) (1910–1998), deutscher Politiker (FDP), MdL Bayern
 Harri Schemm (* 1958) deutscher Maler und Aktionskünstler
 Jan Werner Schemm, deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Martin Schemm (* 1964), deutscher Autor
 Mena Schemm-Gregory (1976–2013), deutsche Paläontologin
 Otto Schemm (1920–1996), bayerischer Mundart-Schriftsteller
 Wolfgang vom Schemm (1920–2003), deutscher Zeichner und Graphiker

Schemm heißen folgende Orte:
 Schemm (Ennepetal), Wohnplatz in der Stadt Ennepetal
 Schemm (Lüdenscheid), ein Ortsteil der Stadt Lüdenscheid
 Schemm (Hagen), ein Ortsteil der Stadt Hagen

Siehe auch:
 Schem
 Shem